Травяны́е дере́вья — редкая жизненная форма многолетних преимущественно однодольных растений, которые имеют невысокий маловетвистый древесный ствол и одну или несколько розеток с листьями. 

Травяными деревьями в первую очередь считаются многие виды рода  семейства , произрастающие в Австралии, на острове Тасмания и на некоторых близлежащих мелких островах.

Травяными деревьями также могут считаться некоторые виды родов  и  семейства , отдельные виды рода  семейства , и некоторые виды подорожника (Plantago), встречающиеся на островах Тихого океана.

Примечания

Литература 
 

Жизненные формы растений